Carbona kan syfta på:

 Carbona – ett släkte av fjärilar

Geografi

Frankrike 

 Carbonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Mexiko 

 Carbonera (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Matehuala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar